2 miejscowości w Polsce:
 Kniazie – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubycza Królewska
 Kniazie – część wsi Łosiniec w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Susiec